Colognora bezeichnet:
 Colognora (Colognora di Compito), einen Ortsteil von Capannori, Provinz Lucca, Toskana, Italien
 Colognora di Pescaglia, einen Ortsteil von Pescaglia, Provinz Lucca, Toskana, Italien
 Colognora (Colognora in Valleriana), einen Ortsteil von Villa Basilica, Provinz Lucca, Toskana, Italien